Balfour ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Balfour (1873–1931), schottischer Arzt, Schriftsteller und Rugbyspieler
 Anthony Balfour (* 1949), Hochspringer für die Bahamas
 Anthony Balfour, 3. Baron Riverdale (* 1960) britischer Peer und Politiker (parteilos)
 Arthur James Balfour, 1. Earl of Balfour (1848–1930), britischer Politiker und Premierminister
 Betty Balfour (1903–1977), britische Schauspielerin
 Earl Balfour (1933–2018), kanadischer Eishockeyspieler
 Eric Balfour (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Eve Balfour (1898–1990), britische Pionierin des ökologischen Landbaus
 Frances Balfour (1858–1931), britische Frauenrechtlerin und Frauenwahlrechtsaktivistin 
 Francis Balfour-Browne (1874–1967), britischer Entomologe
 Francis Maitland Balfour (1851–1882), britischer Zoologe, Professor der Embryologie

 George Balfour (1872–1941), schottischer Ingenieur und Unternehmer
 Gordon Balfour (1882–1949), kanadischer Ruderer
 Grant Balfour (* 1977), australischer Baseballspieler
 Harold Balfour, 1. Baron Balfour of Inchrye (1897–1988), britischer Peer und Politiker
 Ian Balfour, 2. Baron Balfour of Inchrye (1924–2013), britischer Peer und Politiker
 Isaac Bayley Balfour (1853–1922), schottischer Botaniker

 Jodi Balfour (* 1987), südafrikanische Fernseh- und Filmschauspielerin

 Kirsty Balfour (* 1984), schottische Schwimmerin
 Murray Balfour (1936–1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrick Balfour, 3. Baron Kinross (1904–1976), britischer Autor und Politiker, Mitglied des House of Lords
 Robert Balfour, 3. Earl of Balfour (1902–1968), Viscount und schottischer Peer
 Robert Balfour, 5. Lord Balfour of Burleigh († 1757), schottischer Lord, Jakobit und Mörder
 Roderick Francis Arthur Balfour, 5. Earl of Balfour (* 1948), schottischer Peer und Politiker
 Thomas Balfour, younger of Elwick (1810–1838), schottischer Politiker
 Victor FitzGeorge-Balfour (1913–1994), britischer General
 William Balfour Baikie (1824–1864), schottischer Afrikaforscher

sowie der fiktiven Figur
 David Balfour, Romangestalt von Robert Louis Stevenson

Balfour ist der Name folgender Orte:
 Balfour (British Columbia)
 Balfour (Mpumalanga), Südafrika
 Balfour (Neuseeland)
 Balfour (Orkney)
 Balfour (Ostkap), Südafrika

in den Vereinigten Staaten:
 Balfour (Colorado), im Park County
 Balfour (Iowa), im Mills County
 Balfour (North Carolina), im Henderson County
 Balfour (North Dakota), im McHenry County

im NRHP gelistete Objekte:
 Balfour Dock Building, in Tacoma, Washington (ID-Nr. 06001214)
 Balfour House, in Vicksburg, Mississippi (ID-Nr. 71000458)
 Balfour-Gutherie Building, in Portland, Oregon (ID-Nr. 02000824)

Siehe auch:
 Balfour (Vorname)
 Balfour Beatty, Bauunternehmen
 Balfour-Bericht
 Balfour-Deklaration
 Lord Balfour of Burleigh, Adelstitel